Montanhas Catskill — cadeia montanhosa no estado de Nova Iorque
Catskill (Nova Iorque) — cidade no Condado de Greene, Nova York

Desambiguações de topônimos